Donde vagan los buggalos es el episodio 42 (décimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Amy invita a sus compis de trabajo a visitar el rancho de su familia en su planeta natal, Marte. El rancho de los Wong ocupa 750.000 millones de hectáreas, es decir, que son dueños del hemisferio oeste de Marte, el mejor hemisferio, igual que en la tierra. En el rancho crían una especie de insecto gigante al que llaman búggalo y como los Wong tienen tantas cosas, en vez de marcar las que le pertenecen, les resulta más fácil marcar las cosas que no son suyas.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001